Linnépriset kan syfta på:

 Linnépriset (Smålands Akademi) – ett litterärt pris som utdelas av Smålands akademi till minne av Carl von Linné för förtjänstfull verksamhet "på linneanska fält"
 Linnépriset (Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala) – ett vetenskapligt pris som utdelas ut av Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala för vetenskapliga arbeten "som angå Sveriges fysiska geografi och naturalhistoria med dessa vetenskapers tillämpning på landthushållningen"
 Linnépriset (Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund) – ett pris som utdelas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund